Błagowieszczenka (Rosja)
 Błagowieszczenka (Ukraina)